Марк Инделика́то (, род. 16 июля 1994, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американский актёр и певец, наиболее известный по роли Джастина Суареза в популярном телесериале «Дурнушка».

Биография 
Инделикато на ¾ — итальянец и на ¼ — пуэрториканец. Родился в Филадельфии, первый актёрский опыт получил тут же, в восемь лет играя в театре «Уолнат-стрит ()» и снимаясь в коммерческой рекламе, а также в нескольких шоу.

В 12 лет начал сниматься в популярном американском телесериале «Дурнушка», последняя серия которого вышла 14 апреля 2010 года. В 2007 году исполнил роль в одной из серий сериала «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» — Lip Synchin’ in the Rain, которая является отсылкой к популярному музыкальному фильму «Классный мюзикл» (Disney Channel). В 2012 году снимался в сериале «Школа Мэдисон», однако проект так и не вышел в эфир.

По своему заявлению в блоге на twitter, является пескетарианцем.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Филадельфии
Певцы и певицы США
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы индивидуального обучения Галлатина Нью-Йоркского университета